Ракета Р-5В (Р-5ВАО, В-5В) — советская одноступенчатая жидкостная геофизическая ракета.

История создания 
Создана на базе разработанной под руководством С. П. Королёва в ОКБ-1 баллистической ракеты средней дальности Р-5М.

27 июля 1963 года Королёв согласовал техническое задание на разработку новой серии академических ракет Р-5В. Она предназначалась главным образом для проведения научных исследований по программе высотной астрофизической обсерватории (ВАО). Поэтому ракеты новой серии имели ещё один индекс — Р-5ВАО.

Чтобы обеспечить нормальное функционирование аппаратуры ВАО и выполнение научных задач по изучению Солнца и галактических объектов, нужно было осуществлять пуск ракеты по траектории, близкой к вертикальной, и обеспечивать стабилизацию ракеты на пассивном участке. Требовалось сбросить носовой конус и освободить верхнюю полусферу с аппаратурой ВАО, которая оставалась открытой в течение дальнейшего полёта. Установка ВАО не имела иллюминаторов и герметичных отсеков.

После завершения работы установка ВАО опускалась в специальный контейнер. Для отделения контейнера с последующим спасением нужно было разворачивать ракету в горизонтальное положение на высоте 100 км нисходящей ветви траектории. Предусматривалось спасение установки ВАО целиком, без её деления на части, что диктовалось необходимостью спасать 25 кассет с отснятыми фотоплёнками и дорогостоящие приборы с дифракционными решетками, кварцевой оптикой и сложными механизмами.

ОКБ-1 предусматривало продолжение экспериментов для перспективных разработок и на ракете Р-5В. Намечалось исследовать аэродинамику и теплообмен на модели, соответствующий геометрической форме спускаемого аппарата нового пилотируемого корабля 7К, который должен был сменить корабли «Восток» и «Восход».

Кроме того, на ракете Р-5В проводились эксперименты ряда институтов АН СССР и отраслевых институтов.

Пуски 
В начале 60-х годов в Бюраканской обсерватории начались работы по созданию высотных астрофизических обсерваторий, возглавлял эти работы Григор Арамович Гурзадян (первый пуск состоялся 15 февраля 1961 года). Были созданы ракетные обсерватории К-2, К-3 и К-4, которые запускались на высотных ракетах, достигавших высот до 500 км. Обсерватории К −2 предназначались для исследования Солнца в ультрафиолетовой области спектра 912 — 3000 Å и в области мягкого рентгена (1-100 Å), а КЗ и К4 -для исследования звезд, галактик и туманностей в УФ диапазоне 500 — 3000 Å . Научные инструменты размещались на двухосной стабилизируемой платформе, в отделяемой от ракеты, головной капсуле. Для обеспечения нормального функционирования аппаратуры высотных астрофизических обсерваторий (ВАО) и выполнения научных задач по изучению Солнца и галактических объектов ракеты были оснащены системами успокоения и стабилизации на пассивном участке траектории.

Первый пуск ракеты Р-5В состоялся 26 сентября 1964 года и был аварийным.

Первый частично успешный пуск ракеты Р-5ВАО удалось осуществить только 13 октября 1965 г. Астрофизиков постигла неудача. Пневматическое устройство, открывающее полуоболочки контейнера, не сработало, и провести измерения не удалось. По другим позициям научной программы во время пуска 13 октября 1965 г. были получены важные научные результаты. Впервые удалось получить данные по аэродинамике и теплообмену в натурных условиях полёта при входе в плотные слои атмосферы с гиперзвуковой скоростью (М = 10). Во время этого пуска были также получены новые научные результаты с помощью аппаратуры АН СССР: высотные профили концентрации и температуры электронов, высотное изменение интегрального коэффициента поглощения ультрафиолетового излучения Солнца в ионосфере, спектральное распределение инфракрасного излучения Земли, электрофизические параметры ионосферы и др.

В 1964—1967 гг. проведено пять пусков Р-5В, однако в 1967 г. работы были временно прекращены из-за ряда выявленных замечаний по работе систем, обеспечивающих функционирование ВАО.

В феврале-марте 1968 г. работы по Р-5В были возобновлены. При этом в течение 1968—1969 гг. были разработаны более совершенные схемы и конструкции головного блока и контейнера, использованные для ракетной астрофизической обсерватории (РАО).

Пуски возобновились в апреле 1970 г. При всех пусках Р-5В проводилось исследование аэродинамики и теплообмена на модели, соответствующей по геометрической форме спускаемому аппарату, имеющему форму «фара». В последующие годы полученные данные использовались при создании СА кораблей типа 7К.

Из семи запущенных до 1971 г. ракет две были выделены для проведения исследований в рамках международной программы «Вертикаль».
 
28 ноября 1970 года начался новый этап космических экспериментов, проводимых с помощью геофизических ракет, при участии социалистических стран в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. В 8 часов 30 минут по московскому времени с космодрома Капустин Яр ракета «Вертикаль-1» была выведена в космос на высоту 487 километров. Это стало возможным, когда к проектированию были подключены лучшие проектанты и конструкторы, которые в короткий срок создали принципиально новый головной блок, не имеющий аналогов в мировой космонавтике. В состав головного блока входили сферической формы спускаемый аппарат (СА) и цилиндрический приборный отсек (ПО), в котором, помимо приборов системы управления, размещалась модель, соответствующая по геометрической форме спускаемым аппаратам серии «Союз». В последующие годы полученная информация по аэродинамике и теплообмену использовалась при создании СА кораблей модификации «7К».

Сферический СА, в котором размещалась астрофизическая аппаратура, включающая в себя солнечные и звёздные телескопы, имел разъём ниже своего экватора. Верхняя часть СА служила поворотной крышкой, снабжённой механизмами отпирания и запирания, а также открытия и закрытия. Основная масса этих механизмов в виде объёмных гидравлических приводов была размещена на ПО, что освободило место для научной аппаратуры, облегчило СА и парашютную систему. Были также разработаны оригинальные узлы соединения сферического СА с ПО и т. д.

В разработке, изготовлении, экспериментальной наземной и лётной отработке участвовали ведущий конструктор А. М. Петряхин и сотрудники сектора В. П. Багров, Г. С. Болдырев, Ю. Г. Бутин, Н. А. Калашников, В. Н. Мяков, А. Л. Пискун, В. М. Полищук и др. под руководством Сталя Денисова.

Утром 28 ноября 1970 года с космодрома Капустин Яр состоялся старт. После достижения заданной высоты на головном блоке ракеты открылись многочисленные штанги с датчиками приборов. Несколько секунд спустя сработали механизмы открытия и разворота крышки сферического СА, что создало круговой обзор астрофизическим приборам. Через 10 минут головной блок «Вертикали-1» перешёл на нисходящую ветвь траектории. Одновременно из ПО головного блока особым пиротолкателем была вытолкнута модель спускаемого аппарата космического корабля «Союз Т», которая приземлялась отдельно.

Крышка СА закрылась и была заперта, предохраняя астрофизическую обсерваторию от воздействия плотных слоёв атмосферы. Ещё через несколько секунд сферический СА был отделён от головного блока при помощи твердотопливного двигателя. Пустые баки ракеты-носителя взорвались, но это уже было не опасно для отделившегося СА. который опустился на парашютах, сбросив балансировочный груз вместе с лобовой частью крышки.
 
Поисковая доставила СА в монтажно-испытательный корпус. В СА находились приборы и результаты эксперимента по изучению Солнца, его коротковолнового излучения, спектра и фотографий в мягкой рентгеновской области излучений и т. д.

20 августа 1971 года в соответствии с программой «Интеркосмос» с космодрома Капустин Яр была запущена геофизическая ракета «Вертикаль-2». Большинство дорогостоящих астрофизических приборов, возвращённых на Землю после полёта ракеты «Вертикаль-1», было успешно использовано во втором эксперименте. Ракета предназначена для продолжения комплексных исследований ультрафиолетового и рентгеновского излучений Солнца, параметров ионосферы и метеорных частиц. В СА размещалась аппаратура изготовленная в СССР, ГДР, Польше, Венгрии и Чехословакии. Ракета доставила аппаратуру на высоту 463 километра. На нисходящем участке на высоте 90 километров было произведено отделение СА, который приземлился с помощью парашютной системы.

За успешную работу по программе «Вертикаль» и участие в выставке, где был экспонирован головной блок, занявший первое место, ряд работников ОКБ-1 был награждён медалями и грамотами ВДНХ СССР.

Всего с полигона Капустин Яр в период с 26 сентября 1964 г.по 9 октября 1971 г. было выполнено двенадцать пусков ракеты Р-5В, два из которых были аварийными.

Технические характеристики

См. также 
 Геофизическая ракета
 Метеорологическая ракета
 Противоградовая ракета

Ссылки на изображения 
 Р-5В в павильоне «Космос» на ВДНХ.
 Р-5В в павильоне «Космос» на ВДНХ.
 Р-5В в павильоне «Космос» на ВДНХ.
 Р-5В в павильоне «Космос» на ВДНХ.
 Одноступенчатая геофизическая ракета В5В с однокамерным двигателем РД-103. Глушко В. П. Ракетные двигатели ГДЛ — ОКБ
 Р-5В перед музеем космонавтики им. С. П. Королёва в Житомире. Фото Мартина Тролля
 Р-5В в полёте. Коллекция Мартина Тролля
 Р-5М на старте. Коллекция Мартина Тролля
 Головная часть Р-5В. Фото Мартина Тролля
 Афанасьев И. Б. Р-12 — «Сандаловое дерево»
 Афанасьев И. Б. Р-12 — «Сандаловое дерево»
 ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ РАКЕТА В-5В. Модели ракет
 Ракета Вертикаль. Средства выведения. Сайт РККЭ
 Ракета Вертикаль. Средства выведения. Сайт РККЭ
 Ракета Вертикаль. Средства выведения. Сайт РККЭ
 http://space.skyrocket.de/img_lau/r-_5v__1.jpg
 Вертикаль 1. Сайт Ноберта Брюгге (Германия).
 Геофизическая ракета «Вертикаль-1». РИА Новости
 Схема полёта геофизической ракеты «Вертикаль-1». В. С. Агалаков,А. Ш. Сире. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСЗ. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ» Москва 1977
 Возвращаемая капсула РН «Вертикаль». Фотогалерея «Новостей космонавтики»

Примечания

Ссылки 
 Ракета Р-5М. Средства выведения. Сайт РККЭ
 Г. С. ВЕТРОВ. С. П.КОРОЛЕВ И ЕГО ДЕЛО
 Сталь ДЕНИСОВ. Вертикально в космос. «Калининградская правда» 21 февраля 2008 года
 РД-103М (8Д71). Liquid Propellant Rocket Engines
 В. С. Агалаков,А. Ш. Сире. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСЗ. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ» Москва 1977
 Л. А.ВЕДЕШИН,М. Г.КРОШКИН. ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ РАКЕТА «ВЕРТИКАЛЬ 1». 6,9 Мб
 В. П. Глушко. Развитие ракетостроения в СССР
 И.Маринин, А.Владимиров, И.Лисов. Космодром Капустин Яр возрождается. НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ № 6 1999 г.
 Р-5В и Вертикаль-1 на сайте Норберта Брюгге (Германия).

Геофизические ракеты